Monaco oder Mônaco steht für:
 Monaco (Fürstentum Monaco; monegassisch: Principatu de Múnegu), einem südeuropäischen Stadtstaat
 Monaco-Ville, Stadtbezirk im Fürstentum Monaco
 Monaco (Band), englische Musikgruppe (1995–2000)
 Monaco (Schriftart), Computer-Schriftfont des Mac OS
 die Chronographenserie Monaco des Uhrenherstellers TAG Heuer von 1969
 das Biermixgetränk Monaco, siehe unter Biermischgetränk#Biermischungen
 Monaco di Baviera, italienischer Name der bayerischen Hauptstadt München
 AS Monaco, Fußballclub im Fürstentum Monaco
 Dodge Monaco, US-amerikanisches Automodell
 Écurie Monaco, ehemaliges Motorsportteam in der Formel 3000
 Mônaco, ehemalige brasilianische Automarke
 die von Bayernets betriebene Monaco-Ferngasleitung von Burghausen nach Finsing
 Monaco: What’s Yours Is Mine, Computerspiel von 2013

Monaco oder Mónaco ist der Familienname folgender Personen:
 Mitglieder der monegassischen Adelsfamilie, siehe Grimaldi
 Alfredo del Mónaco (1938–2015), venezolanischer Komponist
 Charlotte von Monaco (1898–1977), monegassische Adelige, Mutter von Fürst Rainier III von Monaco
 Florestine von Monaco (1833–1897), Herzogin von Urach, Gräfin von Württemberg
 Francesco Grimaldi di Monaco (1297–1309), italienischer Adeliger
 Giancarlo Del Monaco (* 1943), italienischer Regisseur und Theaterleiter

 Juan Mónaco (* 1984), argentinischer Tennisspieler
 Julian Monaco (* 1989), deutscher Politiker (NPD)
 Julie Monaco (* 1973), österreichische Künstlerin
 Kara Monaco (* 1983), US-amerikanisches Model
 Kelly Monaco (* 1976), amerikanische Schauspielerin
 Lisa Monaco (* 1968), US-amerikanische Juristin und Politikberaterin
 Lorenzo Monaco (* ~1370; † ~1425), italienischer Maler
 Marietta di Monaco (1893–1981), deutsche Kabarettistin, Tänzerin und Muse
 Mario Del Monaco (1915–1982), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Raffaele Monaco La Valletta (1827–1896), italienischer Geistlicher, Kardinalbischof von Ostia
 Salvatore Monaco (* 1972), italienischer Fußballspieler
 Sebastiano Lo Monaco (* ~1730; † ~1775), italienischer Maler
 Stéphanie von Monaco (* 1965), Tochter von Fürst Rainier III. von Monaco und Gracia Patricia von Monaco
 Thomas De Monaco (* 1961), Schweizer Fotograf

Fiktion:
 Spitzname/Familienname der Hauptfigur der Fernsehfilmserie Monaco Franze – Der ewige Stenz

Siehe auch:

 Lo Monaco